Hrebinka (ukrainisch ; russisch Grebjonka/) ist:

 der Name des ukrainischen Schriftstellers Jewhen Hrebinka
 eine Stadt in der Ukraine, siehe Hrebinka

 Siehe auch 
 Hrebinky (Siedlung städtischen Typs in der Ukraine)